Wengler ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Wengler (1905–1989), Holzbildhauer, Großneffe von Johann Baptist Wengler
 Gabriele Wengler, seit 1998 Regisseurin und Drehbuchautorin
 Heinz Wengler (1912–1942), deutscher Radrennfahrer
 Johann Baptist Wengler (1816–1899), österreichischer Maler
 Jörg Wengler (* 1967), deutscher Schachspieler
 Lisa Wengler (* 1992), luxemburgische Fußballspielerin
 Marcus Wengler (* 1985), deutscher Schauspieler
 Maximilian Wengler (1890–1945), deutscher Offizier, zuletzt Generalmajor des Heeres der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 Theodor Wengler (* 1933), deutscher Jurist
 Wilfried Wengler (* 1944), deutscher Politiker (CDU)
 Wilhelm Wengler (1907–1995), deutscher Rechtswissenschaftler